Pardulphe de Guéret (658- mort entre 737 et 743), était l'abbé de l’abbaye de Guéret. Bien que ne figurant pas dans le martyrologe romain, il est présent dans les plus anciens martyrologes limousins. Son culte débuta à partir du  et plusieurs églises lui sont dédiées dont : 
 Église Saint-Pardoux d’Archignat, Allier
 Église Saint-Pardoux d'Arnac-Pompadour, Corrèze
 Église Saint-Pardoux de Barret, Charente
 Église Saint-Pardoux de Bugeat, Corrèze
 Église Saint-Pardoux de Gimel-les-Cascades, Corrèze
 Église Saint-Pardoux de La Tour-d'Auvergne Puy-de-Dôme
 Église Saint-Pardoux de Saint-Pardoux-Morterolles, Creuse
 Église Saint-Pardoux de Saint-Perdoux, Lot
 Église Saint-Pardoux de Vareilles, Creuse

Voir aussi